Wojciech Waglewski - musicien polonais
Bartosz Waglewski - musicien polonais
Piotr Waglewski - musicien polonais
Jerzy Waglewski - journaliste

Voir aussi 

Morawski Waglewski Nowicki Hołdys - groupe de rock

Patronyme polonais